Нью-бит () или новый бит — стиль электронной танцевальной музыки, зародившийся и базировавшийся в бельгийской клубной андеграунд-среде в конце 1980-х годов, нью-бит является прямым предшественником хардкор-техно и его музыкальных поджанров (в настоящее время отождествляющих как рейв-музыка).

История 
По легенде, жанр появился совершенно случайно: однажды в бельгийском ночном клубе Boccaccio DJ Dikke Ronny включил сингл-пластинку бельгийской группы A Split Second «Flesh» на скорости вращения 33 rpm вместо 45 rpm, к тому же он выставил питч на +8. Вскоре нью-бит стал популярен во всех ночных клубах Бельгии, этот стиль музыки был также популярен в Нор — Па-де-Кале (север Франции).

Самыми известными группами в этом стиле были Lords of Acid и Confetti's.

Звучание 
На звучание нью-бита повлияли такие стили электронной музыки, как Electronic Body Music, техно и хаус (преимущественно эйсид-хаус).

Представители 

 101
 Abfahrt
 Amnesia
 B-art
 Bassline Boys
 Beat Professor
 Be-Dash
 Bizz Nizz
 Black Kiss
 Brussel Syndicate
 Brussels Sound Revolution
 BX-8017
 Circle Jay
 Code 61
 Cold Sensation
 Confetti's
 Dirty Harry
 D-Mob
 Doctor Zarkhow
 Dr. Smiley
 Ecstasy Club
 Erotic Dissidents
 Fat Belgian Bastards
 Fatal Attraction
 Fax Yourself
 Force Dimension
 In-D
 Jade 4U
 LA Style
 Lords of Acid
 Major Problem
 Miss Nicky Trax
 Morton Sherman Bellucci
 Nasty Thoughts
 Neon
 Olivier Adams
 Plaza
 Praga Khan
 Public Relations
 Rhythm Device
 Rox Rox
 Signal Aout 42 (частично)
 Taste of Sugar
 The Faxx
 Tragic Error, изначально известны как Fatal Error

Лейблы звукозаписи 
 Antler-Subway Records
 Music Man Records
 R&S Records

Ссылки 
 Belgian New Beat site
 История нью-бита: «Не бойся танцевать», Хольгер Кляйн 

Музыкальные жанры